Арминьон (исп. Armiñón, баск. Armiñon) — муниципалитет в Испании, в провинции Алава, автономная область басков.
  — французская династия из Савойи, возведённая в дворянство в 1835 году.
 Арминьон, Виктор — итальянский адмирал.

Примечания